3 miejscowości w Polsce: 
 Karnków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno 
 Karnków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Chąśno 
 Karnków – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno

Zobacz też: Karnkowo